Perpétuas-das-areias é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Helichrysum italicum
 Helichrysum stoechas